John Montagu-Douglas-Scott, 7. książę Buccleuch
 John Douglas-Scott-Montagu, 2. baron Montagu of Beaulieu